Мориниго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мориниго, Густаво (род. 1977) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Мориниго, Маркос (1848—1901) — парагвайский политик, президент Парагвая.